Sweet Home Alabama – piosenka Lynyrd Skynyrd 
 Dziewczyna z Alabamy (Sweet Home Alabama) – amerykański film